Ма́рочные накле́йки, накле́йки для ма́рок, или филателисти́ческие накле́йки, — специально изготовленные узкие, небольшие по формату (до 1—2 см) полоски из тонкой гуммированной бумаги, предназначенные для наклеивания филателистических материалов в альбомных листах.

Описание 

Обычно марочные наклейки изготавливаются из тонкой и прозрачной бумаги типа пергамина, покрытой с одной стороны клеем. Наклейки выпускаются как заранее перегнутые, так и без перегиба. У последних перед применением следует отогнуть примерно одну третью части клеевой стороной наружу, каждая из частей в одной точке смачивается водой и прижимается: меньшая — к оборотной стороне клеммташа, в который вложен приклеиваемый филателистический материал, либо при отсутствии клеммташа или какого-либо другого защитного покрытия непосредственно к самому коллекционному изданию; большая часть — к альбомному листу.

Наклейка должна приклеиваться минимально возможной поверхностью, чтобы, с одной стороны, она достаточно прочно держала приклеенный материал, а с другой — её можно было бы легко удалить, не повредив при этом ни сам альбомный лист, ни приклеенный материал.

Использование самодельных наклеек, а также в качестве наклеек полей марочных почтовых листов, покрытых клеем, нежелательно, так как они могут повредить филателистические материалы.

История 
Первые наклейки для почтовых марок стал применять Артур Мори во Франции в 1867 году.

Впервые фабрично изготовленные марочные наклейки появились в Германии в 1885 году. Их выпускали в виде листов и рулончиков из тонкой бумаги с клеевым слоем, которые надо было нарезать на наклейки нужных форматов. В 1893 году в Германии были изготовлены наклейки, покрытые клеем с обеих сторон. Такие двусторонние наклейки не перегибались, а приклеивались одной стороной к альбомному листу, а другой — к коллекционному материалу, однако широкого распространения не получили.

См. также

Примечания

Литература 
 [www.philately.h14.ru/BS/N.html Большой филателистический словарь] / Под общ. ред. Н. И. Владинца и В. А. Якобса. — : Радио и связь, 1988. — 320 с. — ISBN 5-256-00175-2.
 [www.philately.h14.ru/FS/N.html Филателистический словарь] / Сост. О. Я. Басин. — : Связь, 1968. — 164 с.
 Филателистический словарь // Филателия СССР. — 1974. — № 1. — С. 30.

Ссылки 
 
 «Stamp collecting basics: stock books, albums and mounts»  — статья Джанет Клуг () на сайте «Linn's Stamp News» 

Филателистические термины